AKY steht für:
 Sittwe Airport (IATA-Code), Flughafen in Sittwe, Rakhaing- bzw. Arakan-Staat, Myanmar
 YAK Service (ICAO-Code), russische Charterfluggesellschaft

aky steht für:
 Aka-Kol (ISO-639-3-Code), eine der großandamanischen Sprachen

Abkürzung